Новара () — многозначный термин.

 Новара — город в Италии.
 Новара — провинция в Италии.
 Новара, Доменико Мария (1454—1504) — итальянский астроном, учитель Коперника.

Прочее 
 Novara Media — британское независимое СМИ левой направленности.

См. также 
 Наварра